Sem – postać biblijna
 Sem – miejscowość we Francji
 Sem w językoznawstwie – zob. cecha semantyczna
Zobacz też
 SEM (ujednoznacznienie)

fr:SEM